Ament (nomós), divisió administrativa de l'antic Egipte 
 Ament (botànica), inflorescència sovint unisexual i pèndula de les plantes amb flor
 Ament o Amaunet, mare i deessa Egípcia de la fertilitat i representant del vent del nord